Абдулбеков — фамилия; имеет женскую форму Абдулбекова.
 Абдулбеков, Нажмудин Абдулбекович (род. 1948) — советский и российский тренер по вольной борьбе;
 Абдулбеков, Загалав Абдулбекович (род. 1945) — советский борец-вольник. Олимпийский чемпион;